Inhulez (ukrainisch: ; russisch:  Ingulez) ist der Name von:

 einem Fluss in der Ukraine, siehe Inhulez (Fluss)
 Rajon Inhulez, Teil der ukrainischen Stadt Krywyj Rih, (1956 bis 2002 selbständige Stadt)
 Inhulez, ein Dorf in der ukrainischen Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Inhulez (Cherson)
 Inhulez, ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Inhulez (Krywyj Rih)
 Inhulez, ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Inhulez (Schyroke)